Bethlehem (česky Betlém) může být:

názvy míst
 Bethlehem (Connecticut)
 Bethlehem (Florida)
 Bethlehem (Georgie)
 Bethlehem (Indiana)
 Bethlehem (Jižní Afrika)
 Bethlehem (Kentucky)
 Bethlehem (Maryland)
 Bethlehem (New Hampshire)
 Bethlehem (New York)
 Bethlehem (Pensylvánie)
 Bethlehem (Tennessee)
 Bethlehem (Západní Virginie)

hudba
 Bethlehem (hudební skupina) – německá hudební skupina hrající dark metal

Související články 
 Betlém (rozcestník)